Капучине (, настоящее имя Жермен Элен Ирен Лефевр, ; , Сен-Рафаэль, Вар, Франция — , , Швейцария) — французская актриса и модель. Номинировалась на «Золотой Глобус» (1961). Наиболее известна ролью Симон Клузо в фильме «Розовая Пантера» (1963), где Капучине сыграла в паре с Питером Селлерсом. В СССР был популярен фильм «Блеф» (1976) с Адриано Челентано и Энтони Куинном, в котором Капучине исполнила роль Белль Дюк.

Биография 
Жермен Лефевр родилась в Сен-Рафаэле департамента Вар на юге Франции в буржуазной семье. С ранних лет проявляла независимость характера. Жермен училась во французской школе, изучала иностранные языки, получила степень бакалавра. Родители хотели, чтобы их дочь стала школьной учительницей, а когда Жермен отказалась, предложили попробовать работу в банке. В 17 лет её заметил один профессиональный парижский фотограф; Жермен быстро стала известной моделью, работала с Кристианом Диором и Живанши.

Жермен взяла псевдоним «Капучине» ( — «настурция», слово родственное «капюшону», «капуцинам» и «капучино», — близкие друзья звали её «Кэп» ()). В это время она познакомилась с будущей звездой Голливуда Одри Хепбёрн, с которой они остались дружны до конца дней, вместе они позже жили в Швейцарии, и Хепбёрн несколько раз спасла подруге жизнь (Жермен страдала расстройством психики — маниакально-депрессивным психозом — и во время приступов пыталась покончить с собой).

Капучине дебютировала в кино в 1948 году, сыграв роль горничной в фильме «Двуглавый орёл» Жана Кокто. В фильме Жака Беккера «Свидание в июле» (1949) её имя даже не упоминалось в титрах, — но на съёмках она познакомилась с актёром  и через год стала его женой. Этот брак продлился всего шесть месяцев и был первым и последним в жизни актрисы.

В 1950-е годы Капучине почти не снималась в кино, изредка появляясь на экране в небольших ролях, продолжала работать моделью.

В 1957 году киноагент и продюсер  заметил Капучине на одном из показов в Нью-Йорке и привёз её в Голливуд, намереваясь усовершенствовать её английский и обучить мастерству актёра у Григория Ратоффа. В 1958 году актриса подписала контракт с «Columbia Pictures», а в 1960 году сыграла свою первую англоязычную роль в биографическом фильме Чарльза Видора и Джорджа Кьюкора о Ференце Листе «Нескончаемая песня» («Song without end»), — ей досталась роль возлюбленной великого композитора, княгини Каролины Витгенштейн. В 1961 году за эту работу Капучине была номинирована на «Золотой глобус», — это и осталось наивысшим «признанием» в её кинокарьере.

В течение следующих двух лет Капучине была занята в шести больших голливудских постановках, а в 1962 году переехала в Швейцарию. Актриса продолжала сниматься в Европе до самой смерти. В 1963 году Капучине снялась в паре с Питером Селлерсом в комедии Блейка Эдвардса «Розовая Пантера», — эта её роль наиболее известна мировому зрителю. Позднее Капучине появилась в продолжениях фильма «След Розовой Пантеры» (1982) и «Проклятие Розовой Пантеры» (1983).

В середине 1960-х годах Капучине встретила актёра Уильяма Холдена. Несмотря на то что Холден был женат на актрисе Бренде Маршалл, они встречались в течение двух лет, после чего расстались друзьями и поддерживали хорошие отношения до смерти Холдена в 1981 году.

В 1960-е—1970-е годы актриса много снималась. Её партнёрами были Питер О’Тул, Рекс Харрисон, Жан-Поль Бельмондо, Марчелло Мастроянни, Вуди Аллен, Орнелла Мути, Чарлз Бронсон, Тосиро Мифунэ и другие звёзды экрана. В 1969 году Капучине снялась в «Сатириконе» Федерико Феллини.

В 1976 году в фильме Серджо Корбуччи «Блеф» () Капучине исполнила роль аферистки Белль Дюк, соперницы и объекта романтического увлечения героя Энтони Куинна, старого мошенника Филиппа Бэнга. Этот фильм имел большой успех в советском прокате, и именно эта роль на долгие годы стала визитной карточкой актрисы в Советском Союзе.

Смерть 
Капучине всю жизнь преследовали психические приступы, во время которых она стремилась покончить с собой. Несколько раз её спасали, но в 1990 году, в возрасте 62 лет, она покончила с собой в Лозанне, выбросившись из окна своей квартиры на восьмом этаже. Была кремирована,  прах развеян над морем.

Фильмография

Награды 
 1961 — Номинация на «Золотой Глобус» как лучшей актрисе за роль в фильме «Неоконченная песнь».

Примечания 

Манекенщицы
Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Люди, чей прах был развеян
Киноактрисы США
Женщины-самоубийцы